New Athens Township, un township du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 New Athens, un village situé au sud-ouest du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 New Athens, un village de l'Ohio

Voir aussi 
 , un album du groupe .